Waverly Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Waverly Township (Cheboygan County, Michigan)
 Waverly Township (Van Buren County, Michigan)
 Waverly Township (Minnesota)
 Waverly Township (Missouri)
 Waverly Township (Codington County, South Dakota)
 Waverly Township (Marshall County, South Dakota)